Brachys är ett släkte av skalbaggar. Brachys ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Brachys